Yari steht für:

 Yari, eine japanische Lanze
 Yari (Berg), ein Berg in Japan
 Yari (Kolumbien), eine Stadt in Kolumbien
 Yari (Niger), Dorf in der Stadtgemeinde Gouré in Niger
 Río Yari, ein Fluss in Kolumbien

Yari ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Yari (* 1961), amerikanischer Filmproduzent
 Labo Yari (1942–2023), nigerianischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Jari
 Jary